Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1959 — 26-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 5 березня по 15 березня 1959 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 37-й чемпіонат Європи.

Попередній раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Фінальний раунд

Чемпіонська група

Втішна група

Призери чемпіонату Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані:
 Воротар  Микола Пучков
 Захисник  Жан-Поль Ламіран
 Нападник  Роберт Клірі

Чемпіонат світу Група В

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів   

 

1959 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Чехословаччині
Березень 1959